Wölbert ist der Familienname folgender Personen:

Günter Wölbert (1925–2018), deutscher Sportreporter
Kevin Wölbert (* 1989), deutscher Speedwayfahrer

Siehe auch:
 Wolbert